

Persone

Cano
Alfonso Cano – rivoluzionario colombiano
Alonso Cano – scultore, architetto e pittore spagnolo
Antonio Cano – arcivescovo cattolico
Carlos Cano – cantautore spagnolo
Ciriaco Cano – ex calciatore e allenatore di calcio spagnolo, di ruolo centrocampista
Erick Cano – calciatore boliviano
Gabriel Cano – militare spagnolo che ricoprì l'incarico di Governatore Reale del Cile
Gavino Cano – medico e naturalista italiano
Germán Cano – calciatore argentino
Guillermo Cano – giornalista colombiano
Jhony Cano – calciatore colombiano
Jose Angel Cano Lopez, meglio noto con lo pseudonimo di Kano – disegnatore e fumettista spagnolo
José Cano López – calciatore spagnolo
Juan Cano de Saavedra – esploratore spagnolo 
Juan Manuel Cano – marciatore argentino
Liliana Cano – pittrice italiana
Lucas Cano – calciatore argentino
Melchor Cano – teologo, filosofo e vescovo cattolico spagnolo
Natanael Cano – cantante messicano
Ricardo Cano – tennista argentino
Rubén Cano – ex calciatore argentino naturalizzato spagnolo

Canó
Robinson Canó – giocatore di baseball dominicano con cittadinanza statunitense

Altri progetti